Graaf ist der Familienname folgender Personen:

 Aileen de Graaf (* 1990), niederländische Dartspielerin
 Albertus de Graaf (1907–1989), niederländischer Radsportler und Schrittmacher
 Arie de Graaf (1939–1995), niederländischer Radsportler
 Bo van de Graaf (* 1957), niederländischer Jazzmusiker
 Carl-Hermann Mueller-Graaf (1903–1963), deutscher Diplomat
 Dick de Graaf (* 1954), niederländischer Jazzmusiker
 Edwin de Graaf (* 1980), niederländischer Fußballspieler
 Elles de Graaf (* 1974), niederländische Sängerin
 Fred de Graaf (* 1950), niederländischer Politiker
 Heinz Graaf (1910–1980), deutscher Architekt
 Hermann von Graaf (1811–1891), deutscher Jurist und Regierungspräsident
 Jason de Graaf (* 1971), kanadischer Maler 
 Jeffrey de Graaf (* 1990), niederländischer Dartspieler
 Kurt Graaf (1909–1972), deutscher SS-Führer
 Pieter de Graaf (* 1980), niederländischer Jazzpianist, Komponist, Produzent und Arrangeur
 Reinier de Graaf (1641–1673), niederländischer Arzt, Anatom und Experimentalphysiologe
 Reinier de Graaf (Architekt) (* 1964) niederländischer Architekt 
 Robert van de Graaf (* 1944), niederländischer Ruderer
 Thom de Graaf (* 1957), niederländischer Politiker
 Tonnie de Graaf (1926–1996), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Van Graaf, eine Modehandelskette, siehe Peek & Cloppenburg (Hamburg)#Verbreitung
 Graaff
 Graf (Begriffsklärung)